FFT je zkratka s více významy:

Rychlá Fourierova transformace
Fédération Française de tennis – francouzská tenisová federace
Fédération Française de Tarot – francouzská tarotová federace
Football Federation Tasmania – fotbalová federace Tasmánie
Femme Fatale Tour – koncertní turné americké zpěvačky Britney Spears
Final Fantasy Tactics – videohra